Inami peut désigner :

Toponymes japonais 

 Inami, bourg de la préfecture de Hyōgo ;
 Inami, bourg de la préfecture de Wakayama.

Série télévisée 
 Inami, le Bellacaïbos de la forêt, une série télévisée d'animation.

Sigle 
 INAMI, Institut national d'assurance maladie invalidité en Belgique

Patronyme 

Mone Inami (née en 1999), golfeuse japonaise